Achtheres är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av von Nordmann 1832. Achtheres ingår i familjen Lernaeopodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Achtheres